

Cinema 
 Out of Time – film del 1984 diretto da Tony Issac
 Out of Time – film del 1988 diretto da Robert Butler
 Fuori dal tempo (Out of Time) – film del 2000 diretto da Ernest Thompson
 Out of Time – film del 2003 diretto da Carl Franklin

Letteratura 
 Out of Time – racconto di James P. Hogan del 1999

Musica 
 Out of Time – singolo dei The Rolling Stones del 1966, dall'album Aftermath; ne hanno fatto cover Chris Farlowe e i Ramones (in Acid Eaters)
 Out of Time – traccia della colonna sonora di Dèmoni del 1985
 Out of Time – album degli R.E.M. del 1991
 Out of Time – album di Allan Taylor del 1991
 Out of Time – singolo dei Blur del 2003, dall'album Think Tank
 Out of Time – DVD dei Mano Negra del 2005
 Out of Time – singolo degli Stone Temple Pilots del 2013
 Out of Time – singolo di The Weeknd del 2022, dall'album Dawn FM

Televisione 
 Fuori tempo (Out of Time) – episodio della seconda stagione di Heroes
 Fuori dal tempo (Out of Time) – episodio della prima stagione di Torchwood
 Tempo scaduto (Out of Time) – episodio della quinta stagione de Le sorelle McLeod